Ла Пиналоса има више значења:

 Ла Пиналоса (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиналоса (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику